Gehersberg ist der Ortsname von

 Gehersberg (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gehersberg (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern